Gustaw II Adolf – król Szwecji w I połowie XVII wieku
 Gustaw IV Adolf – król Szwecji na przełomie XVIII i XIX wieku
 Gustaw VI Adolf – król Szwecji w II połowie XX wieku
 Gustaw Adolf – książę Meklemburgii w XVII wieku

Zobacz też